Als Ramifikation bezeichnet man

 in der Botanik die Verzweigung des Sproßsystems einer Pflanze
 in der Zahnmedizin die Verästelungen des Zahnnerves
 Ramismus, eine dialektisch-logische Methode in der Philosophie
 in der Humanmedizin die Verzweigung von Blutgefäßen, zum Beispiel der Arteria meningea media